Créée en 1971 à Genève (Suisse), la Fédération des écoles genevoises de musique réunit :

le Conservatoire de musique de Genève
le Conservatoire populaire de musique
l'Institut Jaques-Dalcroze 

Ces trois écoles sont mandatées par l'État genevois pour assurer la formation musicale de base dans le canton de Genève. 

Un conseil mixte a pour tâche de coordonner leurs activités communes (plans d'études, cours, ateliers, filière préprofessionnelle, formation continue, etc.).

Depuis , la loi sur l'instruction publique genevoise a été modifiée. Son nouvel art.16 a permis de créer la Confédération des écoles genevoises de musique qui regroupe huit écoles dont les trois anciennement membres de la Fédération. Celle-ci n'existe plus.

Liens externes 

Association ou organisme dans le canton de Genève
Enseignement dans le canton de Genève
Musique dans le canton de Genève